The Cream of Eric Clapton steht für:

 The Cream of Eric Clapton (Album), Musikalbum von Eric Clapton aus dem Jahr 1987
 The Cream of Eric Clapton (Film), Film von Eric Clapton aus dem Jahr 1990

Siehe auch:
 The Cream of Clapton, Musikalbum von Eric Clapton aus dem Jahr 1995